Guariglia ist der Familienname folgender Personen:

 Raffaele Guariglia (1889–1970), italienischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Riccardo Guariglia (* 1961), italienischer Diplomat
 Riccardo Luca Guariglia (* 1967), italienischer Ordensgeistlicher, Abt von Montevergine